

Letteratura 
Sacrifice – romanzo di Andrew Vachss del 1991

Film 
Sacrifice – cortometraggio del 1913 diretto da Victorin-Hippolyte Jasset 
Sacrifice – cortometraggio del 1913 diretto da Hardee Kirkland 
Sacrifice – film del 1917 diretto da Frank Reicher 
Sacrifice – film del 1929 diretto da Victor Peers
Sacrifice - Indagini sporche (Sacrifice) – film del 2000
Sacrifice (趙氏孤兒) – film del 2011 diretto da Chen Kaige
Sacrifice – film del 2011 diretto da Damian Lee

Musica 
Sacrifice – gruppo musicale thrash metal
Sacrifice – album dei Black Widow del 1970
Sacrifice – singolo di Elton John del 1989
Sacrifice – album dei Dragon del 1994
Sacrifice – album di Gary Numan del 1994
Sacrifice – album dei Motörhead del 1995
Sacrifice – singolo dei Silverstein del 2010
Sacrifice – album dei Saxon del 2013
Sacrifice – singolo di Bebe Rexha del 2021
Sacrifice – singolo di The Weeknd del 2022
Sacrifice/Confessions – singolo dei Cannibal Corpse del 2000

Altro 
 Sacrifice – videogioco d'azione
 Fuoco amico (Sacrifice) – episodio della seconda stagione di Battlestar Galactica
 Sacrifice – evento di wrestling
 Sacrifice – edizione del 2005 dell'omonimo evento di wrestlin
 Sacrifice – edizione del 2006 dell'omonimo evento di wrestlin
 Sacrifice – edizione del 2007 dell'omonimo evento di wrestlin
 Sacrifice – edizione del 2008 dell'omonimo evento di wrestlin
 Sacrifice – edizione del 2009 dell'omonimo evento di wrestlin
 Sacrifice – edizione del 2010 dell'omonimo evento di wrestlin
 Sacrifice – edizione del 2011 dell'omonimo evento di wrestlin
 Sacrifice – edizione del 2012 dell'omonimo evento di wrestlin
 Sacrifice – edizione del 2016 dell'omonimo evento di wrestlin

Altri progetti